Medina County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Medina County (Ohio) – okres státu Ohio
 Medina County (Texas) – okres státu Texas